White megye (Új-Dél-Wales), Ausztrália
 White megye (Arkansas), USA
 White megye (Georgia), USA
 White megye (Illinois), USA
 White megye (Indiana), USA
 White megye (Tennessee), USA